1. division i ishockey 1976-77 var den 17. sæson i 1. division i ishockey, og det var samtidig turneringen om det 20. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union, og de 10 deltagende hold spillede først en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. Derefter spillede de seks bedste hold yderligere en dobbeltturnering om mesterskabet, mens de fire lavest placerede fortsatte i kvalifikationsspillet sammen med de to bedste hold fra 2. division. I kvalifikationsspillet spillede holdene om blot to ledige pladser i den efterfølgende sæson af 1. division, fordi antallet af hold i rækken blev reduceret fra 10 til 8.

Mesterskabet blev vundet af Herning IK, som dermed vandt DM-titlen for anden gang. Midtjyderne vandt både grundspillet og slutspillet, og mesterskabet blev sikret i sidste spillerunde, hvor holdet besejrede de forsvarende mestre fra KSF med 4-3 foran 3.500 tilskuere. Sølvmedaljerne blev vundet af Gladsaxe Skøjteløberforening, mens AaB måtte nøjes med bronzemedaljerne.

Resultater og stillinger

Format 

De ti deltagende hold spillede først et grundspil bestående af en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. Herefter spillede de seks bedst placerede hold i grundspillet en ny dobbeltturnering alle-mod-alle om medaljerne, hvilket gav yderligere 10 kampe til hvert hold. De fire lavest placerede hold i grundspillet og de to bedst placerede hold i 2. division, spillede i kvalifikationsspillet en dobbeltturnering alle-mod-alle om de sidste to pladser i 1. division i den efterfølgende sæson, eftersom rækken blev skåret ned fra ti til otte hold.

Grundspil 

De 10 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. De seks bedst placerede hold gik videre til slutspillet om medaljer, mens de fire øvrige hold gik videre til kvalifikationsspillet.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de seks bedst placerede hold i grundspillet. De seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 10 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1976 - 1977  
 Hockey Archives - Championnat du Danemark 1976/77  
 EliteProspects - 1976-77 Denmark Player Stats  
 EliteProspects - Hockey Awards and Achievements - Danish League Player of the Year

Noter 

1976-77
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1976
Ishockey i 1977